Нижняя Туарма — название населённых пунктов в России:

 Нижняя Туарма — посёлок в Шенталинском районе Самарской области.
 Нижняя Туарма — село в Вешкаймском районе Ульяновской области.